Дипеш Мод дискографија садржи 11 студијских албума, 43 сингла и известан број компилација и видео-снимака почевши од 1981. године.

Студијски албуми
Испод слике са албума су наведени назив, датум изласка, достигнуте позиције на топ-листама у Британији и Америци и број продатих плоча.

Албуми компилације

Незваничне компилације

Синглови
Списак синглова са годином издања, албума на коме је издат и највишим постигнутим местом на топ-листама у Великој Британији и САД.

Видео

Види још
 Дипеш мод

Спољашње везе 

Дипеш мод
Depeche Mode
Depeche Mode
Depeche Mode